Il campionato italiano di calcio di Eccellenza regionale 2008-2009 è stato il diciottesimo organizzato in Italia. Rappresenta il sesto livello del calcio italiano.

Questi sono i gironi organizzati dal comitato regionale della regione Puglia.

Aggiornamenti 
L'A.S.D. Molfetta Calcio si è sciolta e ha ceduto il proprio titolo sportivo all'A.S.D. Putignano Calcio.
L'A.S.D. Mesagne ha ceduto il proprio titolo sportivo alla Polisportiva Boys Brindisi Calcio.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in Serie D 2009-2010.
  Ammesso ai Play-Off o ai Play-out.
      Retrocesso in Promozione Puglia 2009-2010.
 Promozione diretta.
 Retrocessione diretta.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Putignano penalizzato con la sottrazione di 1 punto in classifica.

Risultati

Tabellone

Spareggi

Play-Off

Semifinali

Finale

Play-Out

Coppa Italia Dilettanti Puglia

Collegamenti esterni 
 datasport.it

Puglia